Etapa o etapa puede designar alguno de los siguientes conceptos:

 En tecnología: Parte de un proceso técnico, sea este físico, químico o de cualquier otro tipo, como una obra en construcción.
 En historia: Generalmente por contraposición a otro diferente, un período histórico con características distintivas.
 En fuerzas armadas, geografía y transporte: cada uno de los trechos de camino o vía que recorre sin detenerse un conjunto o una persona, animal de carga o vehículo.
 En empresas: ETAPA es una compañía encargada de los servicios de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de la ciudad de Cuenca, Ecuador.
En ciclismo, cada una de las fases de una Vuelta, con la duración de una jornada
Etapa de potencia o etapa de ganancia, amplificador de audio